

Geografia

Francia 
 Giez – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Giez – comunex nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)